M6, M 6 oder M-6 steht für:
 Messier 6, Sternhaufen im Sternbild Skorpion
 M6 (Fernsehsender), französischer Fernsehsender
 Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 Typ einer akuten Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 Metrisches ISO-Gewinde
 Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 M6Bone, Rechnernetz
 elektrische Schaltung, siehe Dreiphasengleichrichter
 Bayonet-Knife M6, US-amerikanisches Messerbajonett
 Mjassischtschew M-6, nicht realisiertes sowjetisches Passagierflugzeug
 umgangssprachlich in Marokko den König Mohammed VI. (Marokko)
 Musikalbum der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten

Fahrzeuge:
 BMW M6, einen deutschen Sportwagen
 BYD M6, einen chinesischen Van
 Haval M6, einen chinesischen SUV
 M6 Linebacker, US-amerikanischer Flugabwehrpanzer
 Saurer M6, Schweizer Militär-Lkw
 M6 Heavy Tank, schwerer US-amerikanischer Panzer-Prototyp
 M6-Wagen, Doppelstockwagentyp der SNCB

Autobahnen und Fernstraßen:
 M6 (Armenien)
 M6 (Aserbaidschan)
 M6 (Belarus)
 M6 motorway (Großbritannien)
 M6 motorway (Irland)
 M6 (Malawi)
 M-6 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 M6 Polaavtopat (Nordmazedonien)
 M6 (Russland)
 Autópálya M6 (Ungarn)

Schienenverkehr
 eine Linie der Berliner Straßenbahn (Metro-Tram), siehe Straßenbahn Berlin#Linienübersicht

Siehe auch:
 M06
 MI6

M6